Der englische Begriff Fireball (deutsch: Feuerball) bezeichnet:

Film und Fernsehen:
 Fireball (Film), einen thailändischer Spielfilm von Thanakorn Pongsuwan aus dem Jahr 2009
 eine Hauptfigur aus der Zeichentrickserie Saber Rider and the Star Sheriffs

Literatur:
 der Originaltitel einer Kurzgeschichte von Katsuhiro Otomo, siehe Der Feuerball
 ein Roman (Deutsch: Die Feuerkugel) von John Christopher

Musik:
 Fireball (Album), ein Musikalbum der britischen Hard-Rock-Band Deep Purple
 Fireball (Lied), Opener des gleichnamigen Albums
 Fireball (Band), eine ehemalige Band aus Bulgarien
 Fireball (Pitbull-Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Pitbull

Technik:
 Fireball (Bootsklasse), eine international verbreiteten Segeljolle
 Fireball (Suchmaschine), eine deutsche Internetsuchmaschine 
 Fireball (Verstärker), einen Gitarrenverstärker der Firma ENGL
 eine Achterbahn im chinesischen Freizeitpark Happy Valley Shanghai, siehe Wooden Coaster – Fireball 
 Festplattenserie des Herstellers Quantum Corporation
 .221 Remington Fireball, Handfeuerwaffen-Munitionsart

Weiteres:
 ein kanadischer Whisky-Zimt-Likör

Siehe auch:
 Feuerball